Termin -{S8}- ima više značenja.

 S-oznake, S8: Sadržaj čuvati na suvom
 S poštanska oblast, S8 oblast u Šefildu, Engleska